Альфре́д Капю́, (; 25 ноября 1857 или 1858, Экс-ан-Прованс — 1 ноября 1922, Нейи-сюр-Сен) — французский журналист, романист и драматург; главный редактор «Le Figaro», член Французской академии. Также известен под псевдонимами Canalis и Graindorge.

Ранние годы 
Альфред Капю родился в Экс-ан-Прованс провинции Прованс в семье адвоката. Получив среднее образование в лицее Тулона (lycée de Toulon), он в 1872 году четырнадцатилетним подростком переезжает в Париж, чтобы продолжить образование в лицее Фонтанес позже Lycée Condorcet, где, ведет шумную и жизнерадостную жизнь в своей квартире на Rue de Châteaudun. Затем он делает неудачную попытку поступить в политехническую школу.

В 1876 году он сдает экзамены и поступает в Горный институт l'École des Mines, заняв 16 место из 22 допущенных к программе подготовки гражданских инженеров. Примечательно, что на вступительных экзаменах лучшие знания он показал по французскому языку, превзойдя оценки по физике и математике..
Однако, Капю не суждено стать специалистом в области горных технологий и разработок. Он бросает институт и некоторое время работает промышленным дизайнером, после чего обращается к журналистике.

Журналист 
Одной из первых статей, опубликованных им, оказался некролог Чарлза Дарвина.
Великий английский ученый, умер 19 апреля 1882, и случилось так, что никто из одиннадцати сотрудников небольшой газеты Le Clairon, с которым сотрудничал Капю не решался написать некролог, требовавший серьезных знаний. Капю, изучавший теорию Дарвина, взялся за эту работу и с успехом её выполнил показав свою научную подготовку и эрудицию.
Его статьи с возрастающим успехом регулярно появлялись в ведущих журналах и газетах Франции : du Gaulois, затем в l'Écho de Paris, de l’Illustration. Он также написал несколько статей для газеты Le Figaro, под псевдонимом Graindorge. В 1899 году P. Ollendorff в «Paris-Parisien» назвал Альфреда Капю «notoriété des lettres», подчеркивая его талант в духовном и философском наблюдении буржуазных кругов Франции.

Успех породил признание публики и материальное благополучие. Он переселяется сначала на Rue Drouot, а затем на Rue Drouot.

Романист и драматург 
Параллельно с журналистской деятельностью Капю создавал и художественные произведения.
Свои первые романы «Честные люди» (Les honnêtes gens 1878), «Муж поневоле» (Le mari malgré lui 1879) написаны в соавторстве с Vonoven.
Его романы, «Неудачник» (Qui perd gagne) (1890), "Фальстарт "(Faux départ) (1891), «Год приключений» (Année des d’aventures) (1895), описывают становление трех молодых людей в начале их карьеры.
Критика благожелательно восприняла произведения Капю. «Почти шедевр — один из редких романов, воплощающи глубокое духовное наблюдение буржуазной кругов» так Жюль Леметр, отзывался о его «Неудачнике».
Переработав полюбившийся публике роман Капю, на его основе создает свою первую комедию, «Brignol и sa fille» (постановка театра «Водевиль», ноябрь 1894). Последующие постановки пользовались неизменным успехом: Maris, de Léontine, M. Piégeois, la Veine и др.

К Альфреду Капю приходит общественное признание.
После смерти Гастона Кальметт, в 1914, его избирают на пост главного редактора Газеты Le Figaro, в котором он ежедневно, с большим патриотизмом в течение четырех лет войны, публиковал военный бюллетень. Он становится президентом Общества литераторов ().
12 февраля 1914 Альфред Capus 16 голосами был избран во Французскую Академию, заняв кресло 24, принадлежавшее до этого Анри Пуанкаре.
Альфред Капю не остается безучастным и к событиям в России. Ряд статей он посвятил политике молодого советского государства и, прежде всего, её лидеру Ленину.

Альфред Кпю умер 1 ноября 1922 года, похоронен на кладбище Пер-Лашез, секция 93.

Отзывы современников 
По отзывам современников Альфред Капю обладал добродушным характером. Его тонкая ирония и доброжелательный оптимизм, сочетались с его очевидным скептицизмом с выражением просвещенного снисхождения, свойственных образованным людям с глубокими философскими взглядами.

Работа Капю в Le Figaro снискала ему всеобщую репутацию человека полного остроумия, а театр расширил и укрепил это представление. Он почти ежедневно выстраивал разговоры своих персонажей, став одним из лучших мастеров диалога; Он привнес, в этот жанр, естественность, гибкость и простоту, уместность и богатство выражения, которые в свою очередь внесли свой вклад в успех его комедий.

René Doumic — директор Французской академии так отозвался об Альфреде Капю — «Великий литератор, лучший и самый любезный из коллег, он был среди тех, кто не имеет врагов!»

Афоризмы 
 Боже, избавь меня от физических мук, с душевными я и сам как-нибудь справлюсь!
 Разговорами нельзя изменить — мнение собеседника, но порой удается изменить — своё собственное.
 Двое мужчин, обманутые одной и той же женщиной, — немножко родственники.
 Есть женщины, которые не любят мучить нескольких мужчин сразу и сосредотачиваются на одном: это верные женщины!
 Если у женщины есть профессия, ей не нужен муж — достаточно любовника.

Основные работы 
Романы
 1878 :Честные люди (Les honnêtes gens) в соавторстве с Vonoven
 1879 :Муж по неволе (Le mari malgré lui 1879) в соавторстве с Vonoven
 1890 :Неудачник (Qui perd gagne)
 1891 :Faux départ
 1895 :Années d’aventures
 1910 :RobinsonТеатр
 1894 : Brignol et sa fille 1896 : Innocent (en collaboration avec Alphonse Allais)
 1897 : Petites folles 1898 : Mariage bourgeois 1900 : La bourse ou la vie 1900 : Les maris de Léontine (экранизация 1928 Robert Wiene, 1947 René Le Hénaff)
 1901 : La Veine, :fr:Théâtre des Variétés
 1902 : Les Deux Écoles, :fr:Théâtre des Variétés
 1902 : La Châtelaine (créée par :fr:Lucien Guitry la même année)
 1904 : Notre jeunesse, :fr:Comédie-Française
 1905 : Les Deux Hommes, :fr:Comédie-Française, 24 février
 1905 : Monsieur Piégeois 1906 : Les Passagères, Théâtre de la Renaissance, 9 octobre
 1908 : Les Deux Hommes 1908 : L’Oiseau blessé, Théâtre de la Renaissance
 1909 : Un ange, Théâtre des Variétés
 1910 : L’Aventurier, comédie en quatre actes, :fr:Théâtre de la Porte-Saint-Martin, 4 novembre
 1911 : Les Favorites, :fr:Théâtre des Variétés
 1913 : Hélène Ardouin, :fr:Théâtre du Vaudeville
 1913 : L’Institut de beauté, :fr:Théâtre des Variétés
 1921 : La Petite Fonctionnaire comédie musicale en trois actes d'André Messager, livret Alfred Capus et Xavier Roux, Théâtre Mogador, 14 mai

 Экранизации произведений 
По комедии Альфреда Капю Les maris de Léontine 1900 года были поставлены немецкий фильм Leontines Ehemänner () режиссёра Robert Wiene, выпущенный в 1928 году, и фильм 1947 года Les Maris de Léontine'' французского режиссёра René Le Hénaff.

Примечания

Ссылки 
 Edouard Guet «Alfred CAPUS», Paris, 1904 
 Краткая биография Альфреда Капю на сайте Французской академии
 Ссылки и афоризмы Альфреда Капю на YouFrase
 Краткая биография и афоризмы Альфреда Капю на Proverbes citations
 Воспоминания о Альфреде Капю в бюллетене Ассоциации бывших студентов горного института за 1964 год
 Аудиокнига

Писатели Франции
Писатели Франции XIX века
Писатели Франции XX века
Журналисты Франции
Члены Французской академии
Похороненные на кладбище Пер-Лашез